hrabstwo Wood (ang. Wood County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) w USA, w stanie Wisconsin